Натуральне число 1516
 1516 рік до нашої ери
 1516 рік нашої ери